

Еліс — місто, штат Північна Дакота
 Еліс — місто, штат Техас

Див. також 
 Еліда